Уайт-Рок (, ) — англоязычный топоним, распространённый в основном в США.

Топоним 
США
  — тауншип в Иллинойсе.
  — статистически обособленная местность в Нью-Мексико.
 Уайт-Рок — водохранилище в Техасе.
  — городок в Южной Дакоте.

  — гора в штатах Нью-Йорк, Массачусетс и Вермонт.
  — горный хребет в Неваде и Юте.

Составные топонимы США
  — речушка в Техасе.

Другие страны
  — город в Британской Колумбии, Канада.

См. также 

 Белая скала — разные значения
  — заповедник в Вермонте, США
  — американская пивоваренная компания
 Уайт — англоязычная фамилия и топоним
 Рок — разные значения

Англоязычные топонимы:
 Ред-Рок ()
  ()
 Блэк-Рок ()